Ла-Галье́га ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда.  Население — 67 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Salgüero

Муниципалитеты Бургоса